|-
| 95901 - || || 26 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95902 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95903 - || || 27 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95904 - || || 28 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95905 - || || 28 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95906 - || || 28 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95907 - || || 26 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95908 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95909 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95910 - || || 27 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95911 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95912 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95913 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95914 - || || 29 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95915 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95916 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95917 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95918 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95919 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95920 - || || 30 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95921 - || || 30 d'abril, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 95922 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95923 - || || 27 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95924 - || || 2 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95925 - || || 1 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95926 - || || 2 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95927 - || || 3 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95928 - || || 7 de maig, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 95929 - || || 8 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95930 - || || 8 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95931 - || || 11 de maig, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95932 - || || 8 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95933 - || 2003 KF || 20 de maig, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95934 - || || 22 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95935 - || || 25 de maig, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 95936 - || || 26 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95937 - || || 28 de maig, 2003 || Needville || J. Dellinger
|-
| 95938 - || || 31 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95939 - || || 30 de maig, 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 95940 - || || 1 de juny, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 95941 - || || 5 de juny, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 95942 - || || 4 de juny, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 95943 - || || 9 de juny, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 95944 - || || 23 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95945 - || || 26 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95946 - || || 27 de juny, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95947 - || || 1 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95948 - || || 25 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95949 - || || 30 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95950 - || || 30 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95951 - || || 18 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 95952 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95953 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95954 - || || 23 d'agost, 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 95955 - || || 21 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 95956 - || || 13 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95957 - || || 20 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95958 - || || 23 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95959 Covadonga || || 28 de setembre, 2003 || La Cañada || J. Lacruz
|-
| 95960 - || || 20 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95961 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95962 Copito || || 19 de novembre, 2003 || Begues || Begues
|-
| 95963 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95964 - || || 17 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95965 - || || 27 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95966 - || || 27 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95967 - || || 10 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95968 - || || 12 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95969 - || || 12 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95970 - || || 12 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95971 - || || 12 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95972 - || || 12 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 95973 - || || 13 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95974 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95975 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95976 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95977 - || || 12 de juny, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95978 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95979 - || || 15 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95980 - || || 14 de juny, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 95981 - || || 13 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95982 - || || 19 de juny, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 95983 - || || 22 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95984 - || || 9 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95985 - || || 9 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95986 - || || 10 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 95987 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95988 - || || 14 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95989 - || || 9 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 95990 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95991 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95992 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95993 - || || 9 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95994 - || || 10 de juliol, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 95995 - || || 10 de juliol, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 95996 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95997 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95998 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 95999 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 96000 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
5